Miejscowości w Czechach:
 Ústí – gmina w powiecie Vsetín
 Ústí – gmina w powiecie Igława
 Ústí – gmina w powiecie Przerów
 Sezimovo Ústí – miasto w powiecie Tabor
 Ústí nad Labem – miasto w powiecie Uście nad Łabą
 Ústí nad Orlicí – miasto w powiecie Uście nad Orlicą

Zobacz też:
 Uście, Ujście